Pongrácz Imre (1654–1724) útleíró, római katolikus prépost, püspök
 Pongrácz Imre (1926–1997) színész